XI Igrzyska Ameryki Południowej – zawody multidyscyplinarne, które odbyły się w boliwijskim mieście Cochabamba w dniach 26 maja – 8 czerwca 2018 roku. Organizowane były przez ODESUR.

Dyscypliny 
Uczestnicy igrzysk Ameryki Południowej w Cochabambie rywalizowali w 377 konkurencjach w 35 dyscyplinach. Zostały one rozegrane na 43 obiektach. Oficjalnie potwierdzono, że wystąpiło 4031 zawodników.

Obiekty 
Zawody były rozgrywane na 43 obiektach położonych w Boliwii. Ceremonia otwarcia i zamknięcia igrzysk odbyła się na Estadio Félix Capriles.

Kalendarz 
Igrzyska trwały 14 dni, podczas których zostało rozegranych 377 konkurencji. Ceremonia otwarcia odbyła się 26 maja, a zakończenia – 8 czerwca.

Państwa uczestniczące w igrzyskach 
Podczas igrzysk weźmie udział 14 reprezentacji.

Ceremonia otwarcia 
26 maja podczas ceremonii otwarcia na Estadio Félix Capriles wzięło udział około ośmiu tysięcy osób. Zaprezentowane zostało co najmniej 10 scenografii przedstawiające kulturę Boliwii. Całe wydarzenie trwało nieco ponad dwie godziny. Oficjalną piosenką igrzysk będzie "Un mismo sentir" ("To samo uczucie"). Wykonawcą utworu jest Wenezuelczyk Alfredo Matheus Diez, który pięciokrotnie zdobywał nagrodę Grammy. Gościnnie wystąpią: Élmer Hermoza, Fernando Torrico, Vanessa Añez i Jonathan Hermoza.

Symbole 
Maskotkami XI Igrzysk Ameryki Południowej były jaguar i niedźwiedź okularowy. Pierwszego z nich nazwano Nuna, zaś drugiego – Juki. Po raz pierwszy w historii igrzysk Ameryki Południowej maskotkami były dwa zwierzęta.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona igrzysk

Przypisy